Lekkoatletyka na Igrzyskach Imperium Brytyjskiego  i Wspólnoty Brytyjskiej w 1954 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na Empire Stadium w Vancouver w Kanadzie. Rozegrano 20 konkurencji męskich i 9 kobiecych.

W biegu na milę spotkało się dwóch biegaczy, którzy wcześniej w tym roku pokonali jako pierwsi dystans 1 mili w czasie poniżej 4 minut – Anglik Roger Bannister i Australijczyk John Landy. Ich pojedynek, zwany później „cudowną milą” zakończył się zwycięstwem Bannistera. Był to pierwszy bieg w historii, w którym dwóch zawodników przebiegło milę w czasie poniżej 4 minut.

Bieg maratoński był rozgrywany w bardzo wysokiej temperaturze. Jim Peters, posiadacz ówczesnego najlepszego czasu w historii maratonu (IAAF nie uznawała wówczas oficjalnych rekordów świata w tej konkurencji) wbiegł na stadion z 17 minutową przewagą. Był jednak tak wyczerpany, że nie był w stanie ukończyć okrążenia i nieprzytomny został odwieziony do szpitala. Z 16 maratończyków, którzy wystartowali, tylko sześciu ukończyło bieg.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Imperium Brytyjskiego i Wspólnoty Brytyjskiej 1954
1954 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Kanadzie
1954